Payne steht für:
 Payne (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Payne ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Payne (Arkansas), Ort im Union County, Arkansas
 Payne (Colorado), Ort im Delta County, Colorado
 Payne (Georgia), Stadt (City) im Bibb County, Georgia
 Payne (Idaho), Ort im Bonneville County, Idaho
 Payne (Iowa), Ort im Fremont County, Iowa
 Payne (Kalifornien), Ort im Trinity County, Kalifornien
 Payne (Kentucky), Ort im Graves County, Kentucky
 Payne (Minnesota), gemeindefreies Gebiet im St. Louis County, Minnesota
 Payne (Ohio), Dorf (Village) im Paulding County, Ohio
 Payne (Oklahoma), gemeindefreies Gebiet im McClain County, Oklahoma
 Payne (Virginia), gemeindefreies Gebiet im Fluvanna County, Virginia
 Payne Beach (New York)
 Payne Cove (Tennessee)
 Payne Ford (Missouri)
 Payne Gap (Kentucky)
 Payne Springs (Texas)
 Payne County, Verwaltungseinheit in Oklahoma

Siehe auch:
 Payne Creek, Bucht von Bird Island, Südatlantik
 Payne-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel, Antarktis
 Payne Township (Begriffsklärung)
 Helmerich & Payne, Bohrdienstleister mit Sitz in Tulsa, Oklahoma
 Lac Payne, ein See in der Provinz Québec, Kanada
 Mount Payne, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Pain (Begriffsklärung)
 Paine (Begriffsklärung)